Kundu steht für:
 Kundu (Trommel), eine Trommel in Neuguinea
 Kundu (Ethnie), eine Ethnie in der Demokratischen Republik Kongo
 Kundu (Fluss), ein Fluss im indischen Bundesstaat Andhra Pradesh
 Kundi (Harfe), eine Harfe in Zentralafrika